Venango Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Venango Township (Butler County, Pennsylvania)
 Venango Township (Crawford County, Pennsylvania)
 Venango Township (Erie County, Pennsylvania)